Ameriko, Ameriko je treći studijski album hrvatskog -  bosanaskohercegovačkog pjevača Zorana Begića. Najveći uspjeh od singlova na albumu, imala je istoimena pjesma "Ameriko, Ameriko".

Popis pjesama

Vanjske poveznice
 Ameriko, Ameriko na službenoj stranici Zorana Begića

Albumi iz 2005.
Albumi Zorana Begića